Tac

 Tac. — Тацит
 tac (Unix) — команда з пакету програм
 Tic Tac
 Group TAC